Un nombre.
 L'année 504 du calendrier julien.
 Plusieurs .
 L'Avro 504, avion britannique de la Première Guerre mondiale.
 La Peugeot 504, voiture française.
 L'indicatif régional 504, aux États-Unis.
 Un code HTTP.
 La ligne 504 King du tramway de Toronto.
 Plusieurs .
 L' de la Royal Air Force.
 Davie504, bassiste et vidéaste italien.

Homonymie de nombre